

Astronomia
 12002 Suess – asteroide della fascia principale
 Cratere Suess – cratere lunare
 Suess – cratere di Marte
 Rima Suess – struttura geologica della superficie della Luna

Geografia
 Ghiacciaio Suess – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide

Persone
 Eduard Suess (1831-1914) – geologo austriaco
 Hans Suess von Kulmbach (1480 circa-1522) – pittore e incisore tedesco
 Hans Suess (1909-1993) – fisico e chimico austriaco di origini statunitensi